A Kék mecset elnevezést több mecsetre is használják:

 Kék mecset (Tebriz), Irán, 1465
 Kék mecset (Mazár-i Saríf), Afganisztán, 1512
 Ahmed szultán mecsetje, Isztambul, Törökország, 1602
 Kék mecset (Jereván), Örményország, 1766
 Szalahuddin Abdul Aziz szultán mecsetje, Shah Alam, Malájzia, 1982
 Kék mecset (Kairó), Egyiptom